Il singolare del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Jim Grabb 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Andre Agassi (Campione)
 Jim Grabb (quarti di finale)
 John McEnroe (terzo turno)
 Tim Mayotte (terzo turno)
 Michael Chang (semifinali)
 Jim Grabb (finale)
 Richey Reneberg (quarti di finale)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)

 Christo van Rensburg (primo turno)
 Jakob Hlasek (terzo turno)
 Mark Kratzmann (primo turno)
 Assente
 Assente
 Michael Chang (quarti di finale)
 Gilad Bloom (terzo turno)
 Andrew Sznajder (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1990